Пятая:
 Пятая — имеющий номер (№) пять в ряду однородных объектов, после четвёртого и перед шестым. 
 Пятая — река на Камчатке.
 Пятая — река в Томской области.

См. также 
 Пятёрка
 5 (значения)